Морвільє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Морвільє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об